Anton Zemann ist der Name folgender Personen:

* Anton Zemann (Politiker) (1892–1954), österreichischer Steinmetz und Politiker
 Anton Zemann (Architekt) (1925–1991), österreichischer Architekt